Душан Бркович (; ) — сербский футболист, защитник венгерского клуба «Диошдьёр».

Клубная карьера 
Душан начинал заниматься футболом в академии «Партизана».

Летом 2008 года присоединился к фарм-клубу «Партизана», «Телеоптик», выступавший во Второй лиге. В сезоне 2008/09 «Телеоптик», заняв второе место, вышел в Первую лигу. В Первой лиге Душан дебютировал 15 августа 2009 года в матче против клуба «Раднички» из Ниша.

Проведя в сезоне 2009/10 17 матчей за «Телеоптик», Душан был отдан в аренду на полгода в «Хайдук» из Кулы, выступавший в Суперлиге Сербии. Свой первый матч в высшем футбольной лиге Сербии Бркович сыграл 7 марта 2010 года против «Чукарички».

Следующий сезон Душан начал в другом клубе Суперлиги, «Смедерево». Проведя 2 года в «Смедерево» и приняв участие в 54 встречах, Бркович перешёл в «Хапоэль» из Хайфы. 25 августа 2012 года защитник дебютировал за свой новый клуб. Душан в составе «Хапоэля» стал обладателем Кубка Тото среди команд Премьер лиги.

В июле 2013 года Бркович присоединился к венгерскому клубу «Дебрецен», за который дебютировал 18 августа 2013 года.

Карьера в сборной 
Душан был включён в состав юношеской сборной Сербии и Черногории (до 17 лет) для участия в юношеском чемпионате Европы 2006 в Люксембурге. Бркович провёл на турнире все 3 матча своей сборной. По итогам группового этапа его команда не смогла пробиться в полуфинал чемпионата. В дальнейшем Душан выступал за юношескую сборную Сербии (до 19 лет) и молодёжную сборную.

Достижения 
 «Хапоэль» (Хайфа)
 Обладатель Кубка Тото Премьер-лиги (1): 2012/13
  «Дебрецен»
 Чемпион Венгрии (1): 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Weltfussball.de
 Профиль на сайте Uefa.com

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Смедерево»
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Диошдьёр»